Klaus Huber (ur. 17 lipca 1969) – austriacki skoczek narciarski.

Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 1990/1991, kiedy zajął 28. miejsce w klasyfikacji generalnej.

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Świata w lotach

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Austriaccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1968